Mužská čtyřhra Barcelona Open Banco Sabadell 2018 probíhala ve druhé polovině dubna 2018. Do deblové soutěže barcelonského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Florin Mergea a Ajsám Kúreší, jehož členové nestartovali společně. Mergea se rozhodl zúčastnit paralelně probíhajícího Gazprom Hungarian Open v Budapešti. Spoluhráčem Kúrešího se stal Jean-Julien Rojer.

Vítězem se stal nenasazený španělský pár Feliciano López a Marc López, který ve finále zdolal pákistánsko-nizozemskou dvojici Ajsám Kúreší a Jean-Julien Rojer po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–4. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 500 bodů a získali třetí společnou trofej. Feliciano López vybojoval čtvrtý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Marca Lópeze to bylo čtrnácté takové turnajové vítězství. Barcelona Open tak vyhrál ryze španělský pár poprvé od roku 1997.

Nasazení párů 
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (čtvrtfinále)
  Henri Kontinen /  John Peers (1. kolo)
  Oliver Marach /  Mate Pavić (čtvrtfinále, odstoupili)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (odstoupili)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Barcelona Open
ATP World Tour 2018